|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2004 vond plaats van 12 tot en met 18 april 2004 in de Portugese plaats Estoril. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Magüi Serna was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Bovina kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Émilie Loit uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Tsjechische Iveta Benešová in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Loit wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Estoril op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2004.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Petra Mandula en Patricia Wartusch had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Wartusch speelde samen met haar landgenote Barbara Schett – zij waren het derde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli en Émilie Loit, liet om onbekende reden verstek gaan voor hun openingspartij.

Het als tweede geplaatste duo Emmanuelle Gagliardi en Janette Husárová won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Olga Blahotová en Gabriela Navrátilová in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast zestien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zwitserse Gagliardi geen.

De Belgische Els Callens en Åsa Svensson uit Zweden bereikten de tweede ronde, waarin zij werden verslagen door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Estoril 2004
Estoril